Wierzchowice ist der Name folgender polnischer Dörfer:
Wierzchowice (Gaworzyce) (Würchwitz) in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Gaworzyce
Wierzchowice (Krośnice) (Wirschkowitz) in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Krośnice
Wierzchowice (Wądroże Wielkie) (Würchwitz) in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Wądroże Wielkie